Mirina puede referirse a:

 el nombre propio Mirina;
 en la mitología griega, Mirina es una reina de las amazonas;
 la ciudad griega de Mirina en Misia (Asia Menor), que habría sido fundada por la amazona Mirina;
 la ciudad griega de Mirina en la isla de Lemnos; o
 al género de lepidópteros Mirina, de la familia Mirinidae.